Алич Степан Йосипович — (справж. — Мокрій; 8 червня 1946, с. Серединки, нині Тернопільського району Тернопілської області — 13 жовтня 1984, м. Тернопіль) — український поет.

 Хамза Алич - спортсмен, Боснія і Герцеговина.